Павел Владимирович Манылов (род. 22 октября 1980, Ижевск) – российский трэвел-блогер, путешественник, писатель, ресторатор.

Биография 
Родился 22 октября 1980 года в Ижевске в семье врачей. В 2007 году переехал в Москву.

С 2018 года ведёт блог о собственных путешествиях. В мае 2018 года получил премию Topical Style Awards в категории «Блогер-обозреватель года». С сентября по ноябрь 2018 года в московском Музее моды проходила его выставка «Путешествия как искусство».

В августе 2020 года открыл в Москве классический винный ресторан «Boulevard 22».

Автор книг «Слушая тишину. Сицилийская история», «Путешествия как искусство», «Папа».

В сентябре 2021 года его роман «Папа» вошел в лонг-лист литературной премии «Электронная буква».. Издательство "АСТ" издало роман "Папа" в начале декабря 2022 г.

Книги 
 Слушая тишину. Сицилийская история (2019). 90 с. ISBN 978-5-005-01230-2.
 Путешествия как искусство (2019). 224 с. ISBN 978-5-600-02488-5.
 Папа (2021). 390 с. ISBN 978-5-532-97306-0

Семья 
Женат. Дети: Кирилл (2008 г. р.), Маша (2012 г. р.) и
Григорий (2020 г. р.)

Примечания

Ссылки 
 Павел Манылов в Инстаграме

Путешественники России
Блогеры России
Писатели России
Рестораторы России